Die Heineken Open 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 17. Januar 2004 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Brasilianer Gustavo Kuerten, der in diesem Jahr als Setzlistendritter das Halbfinale erreichte, wo er gegen den Vorjahresfinalisten, den ungesetzten Slowaken Dominik Hrbatý, verlor. Hrbatý schlug im Finale den Spanier Rafael Nadal in dessen ersten Finale. Damit gewann Hrbatý den ersten Titel der Saison sowie den fünften Titel seiner Karriere. In Auckland war er schon 2001 erfolgreich.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, David Adams und Robbie Koenig, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Koenig nahm teil und schied mit seinem Partner in der ersten Runde aus. Die Setzlistenersten Mahesh Bhupathi und Fabrice Santoro setzten sich nach drei glatten Siegen im Finale in drei Sätzen gegen die Tschechen Jiří Novák und Radek Štěpánek durch. Zusammen gewannen die Sieger ihren ersten gemeinsamen Titel. Es war Bhupathi 32. Doppelerfolg, für Santoro war es der 12. Erfolg der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 379.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 404.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Auckland